Sneg je lahko:
 
Sneg - padavina
Sneg - kulinarika